Dupleix puede referirse a:

Personajes 
 Joseph François Dupleix, gobernador colonial y comandante en la India Francesa durante los conflictos anglo-franceses del siglo XVIII.

Buques

Marina militar 
 Dupleix, corbeta de vapor francesa de 1800 toneladas, botada en 1861 y alistada en 1862, que se vio envuelta en la Guerra Boshin japonesa. Fue desguazada en 1887.
 Dupleix, crucero acorazado francés de 7700 toneladas, construido en Rochefort (Francia). Botado en 1900 y alistado en 1903. Participó en la Primera Guerra Mundial y fue dado de baja en 1919.
 Dupleix, crucero pesado francés, perteneciente a la Clase Suffren, de 10000 toneladas, botado en 1930, alistado en 1932, saboteado y hundido en Tolón en 1942.
 Dupleix (D 641), fragata antisubmarina francesa, de la Clase Georges Leygues (tipo F70), de 3550 toneladas, botada en 1978 y alistada en 1981. Aún en servicio.

Marina mercante 
 Dupleix, velero de tres mástiles, hundido por el buque corsario alemán Seeadler, el 5 de marzo de 1917, durante la Primera Guerra Mundial.
 Dupleix, buque mercante, hundido en aguas del Pacífico por un submarino japonés, en 1942.

Lugares 
 Dupleix, estación aérea del Metro de París, de la línea 6.